Gyergyádesz László (1947–) népművelő, dramaturg, művészeti menedzser
Gyergyádesz László (1972–) művészettörténész
Gyergyádesz László (1998–) villamosmérnök